O Campeonato Mineiro de Rugby é uma competição Rugby Union disputada por times de categoria masculino adulto do estado brasileiro de Minas Gerais, organizado pela Federação Mineira de Rugby.

História 
A primeira edição do evento teve início em maio de 2010 com participação de seis equipes, todas divididas em dois grupos. O primeiro campeão foi o Belo Horizonte Rugby Clube, que venceu todos os jogos disputados.
A partir de 2011 a competição passou a ter 10 equipes participantes, divididas em dois grupos. O Belo Horizonte Rugby, no entanto, competiu com duas equipes, "A" e "B" nos anos de 2011 e 2012. A equipe "A" sagrou-se bicampeã em 2011 ao vencer o time de Varginha por 28 a 9.   O Belo Horizonte Rugby Clube ganhou todas as edições até 2019, sagrando-se decacampeão.

{| width=100%
|-
! style="background: #EC2300; color: #FFFFFF;"|Ano
! style="background: #EC2300; color: #FFFFFF;"| Campeão
! style="background: #EC2300; color: #FFFFFF;"| Vice
! style="background: #EC2300; color: #FFFFFF;"| 3º Lugar

|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2010
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Varginha Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube

|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2011
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Varginha Rugby Clube
| Belo Horizonte Rugby Clube "B"

|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2012
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Varginha Rugby Clube
| Belo Horizonte Rugby Clube "B"

|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2013
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Varginha Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube

|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2014
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Varginha Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube
|-
|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2015
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube
| Varginha Rugby Clube
|-
|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2016
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube
| Nova Lima Rugby
|-
|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2017
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube
| Inconfidentes Rugby
|-
|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2018
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Uberlândia Rugby Clube
| Nova Lima Rugby
|-
|---- bgcolor=#e9e9e9
!|2019
| Belo Horizonte Rugby Clube
| Tucanos Rugby
| Inconfidência Rugby Clube
|-
|-
|-

Edições 
|-

Equipes Participantes

<small> Equipes que participaram da última edição.

Ver também 
  Campeonato Mineiro de Rugby 2ª Divisão
  Campeonato Mineiro de Rugby Sevens
  Campeonato Fluminense de Rugby
  Campeonato Fluminense de Rugby Série B

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby